Николай Добровольский:
 Добровольский, Николай Александрович (1854—1918) — русский государственный деятель
 Добровольский, Николай Николаевич (1975) - российский программист, сооснователь компании Parallels
 Добровольский, Николай Флорианович (1837—1900) — русский художник